Dizzy ist der Spitzname folgender Personen:
 Dizzy Dean (1910–1974), amerikanischer Baseballspieler
 Dizzy Gillespie, eigentlich John Birks Gillespie, (1917–1993), amerikanischer Jazztrompeter, Komponist, Sänger, Arrangeur und Bandleader
 Dizzy Krisch, eigentlich Martin Krisch (* 1954), deutscher Jazzmusiker
 Dizzy Reece (* 1931), jamaikanischer Jazztrompeter
 Dizzy Reed (* 1963), amerikanischer Musiker

Dizzy steht für:
 (5831) Dizzy, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dizy (Begriffsklärung)